St. Johann am Brückl bezeichnet:
 bis 1915 der Name der heutigen Gemeinde Brückl in Kärnten, Österreich
 eine ehemalige Ortschaft in Kärnten, Österreich, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Ortschaft Brückl aufging; siehe Brückl (Gemeinde Brückl)#Geschichte